Music kan syfta på.

Album 
 Music (album av Carole King) –  ett musikalbum av Carole Kingfrån 1971
 Music (album av 311) – musikalbum av 311 från 1993
 Music (album av Madonna) – det åttonde studioalbumet av den amerikanska popartisten Madonna från 2000
 Music (album av Girugamesh) – ett musikalbum från 2008 av japanska gruppen Girugamesh

Sånger 
 Music (Madonna-låt) – en låt från albumet med samma namn
 Music (låt av September) – en September-låt från albumet Love CPR
 Music (Witchfinder General-låt) – en singel av Witchfinder General från albumet Friends of Hell
 Music (en låt av Darude) –  en låt från albumet Rush av  Darude
 Music (John Miles-låt) – en låt från 1976 av John Miles 
 Music (Cute-låt) – Maltas bidrag till Junior Eurovision Song Contest 2007